Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Janko Tipsarević e Jiří Vaněk che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Uros Vico 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Marcin Matkowski (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Rogier Wassen (primo turno)

 Chris Haggard /  Robbie Koenig (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2005